Парцелла (, от  — «частица») может означать:
 Парцелла — структурная часть горизонтального расчленения биогеоценоза.
 Парцелла в этологии — элементарная структурная внутрипопуляционная ячейка, состоящая из встречающихся друг с другом особей, связи между которыми поддерживаются средствами социального поведения.
 Парцелла — небольшой участок земли, образованный в результате парцелляции.

См. также 
 Парцелляция